Общество почвоведов — научные общества объединяющие учёных занимающихся почвоведением, может означать:

 Общество почвоведов имени В. В. Докучаева — бывшее Докучаевское общество почвоведов, Общество почвоведов при РАН, Всесоюзное общество почвоведов.
Международные организации:
 Ассоциация женщин-почвоведов — Association for Women Soil Scientists
 Европейский альянс по почвам и земельным ресурсам — European Land and Soil Alliance
 Международный союз почвоведов — The International Union of Soil Sciences
 Федерация Евразийских обществ почвоведов — Federation of Eurasian Soil Science Societies
Европа:
 Австрийское общество почвоведов — Austrian Society of Soil Sciences
 Бельгийское общество почвоведов — Soil Science Society of Belgium
 Болгарское общество гумусовых веществ — Българско дружество по хумусни вещества
 Болгарское общество почвоведов — Bulgarian Soil Science Society
 Британское общество почвоведов — British Society of Soil Science
 Венгерское общество почвоведов — Hungarian Soil Science Society
 Греческое общество почвоведов — Hellenic Soil Science Society
 Датское общество почвоведов — Danish Soil Science Society
 Ирландское общество почвоведов — Soil Science Society of Ireland
 Испанское общество почвоведов — La Sociedad Espanola de la Ciencia del Suelo
 Итальянская ассоциация почвоведов — Associazione Italiana Pedologi
 Итальянское общество почвоведов — Italian Society of Soil Science
 Литовское общество почвоведов — Lithuanian Soil Science Society
 Немецкое общество почвоведов — Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft
 Нидерландское общество почвоведов — Dutch Society of Soil Science
 Общество почвоведов Боснии и Герцеговины — Soil Science Society of Bosnia and Herzegovina
 Польское общество почвоведов — Soil Science Society of Poland
 Португальское общество почвоведов — Portugal Soil Science Society — Sociedade Portuguesa da Ciencia do Solo
 Румынское национальное общество почвоведов — Romanian National Society of Soil Science
 Словацкое общество почвоведов — Soil Science Society of Slovakia
 Словенское общество почвоведов — Slovenian Society of Soil Science
 Турецкое общество почвоведов — Soil Science Society of Turkey
 Украинское общество почвоведов и агрохимиков — Ukrainian Society of Soil Scientists and Agrochemists
 Финское общество почвоведов — Finnish Society of Soil Sciences
 Французская ассоциация почвоведов — Association Francaise pour l’Etude du Sol
 Хорватское общество почвоведов — Croatian Society of Soil Science
 Чешское общество почвоведов — Czech Society of Soil Science
 Швейцарское общество почвоведов — Soil Science Society of Switzerland
 Эстонское общество почвоведов — Estonian Soil Science Society — Eesti Mullateaduse Selts
Азия:
 Индийское общество почвенной съёмки и планирования землепользования — Indian Society of Soil Survey and Land Use Planning
 Индийское общество почвоведов — Indian Society of Soil Science
 Иракское общество почвоведов — Iraqi Society of Soil Science
 Иранское общество почвоведов — Soil Science Society of Iran
 Китайское общество почвоведов — Soil Science Society of China
 Корейское общество почвоведов и агрохимиков — Korean Society of Soil Science and Fertilizer
 Малайзийское общество почвоведов — Malaysian Society of Soil Science
 Общество почвоведов Шри-Ланки — Soil Science Society of Sri Lanka
 Пакистанское общество почвоведов — Soil Science Society of Pakistan
 Турецкое общество почвоведов — Soil Science Society of Turkey
 Федерация почвоведов Восточной и Юго-восточной Азии — East and Southeast Asia Federation of Soil Science Societies
 Филиппинское общество почвоведения и технологии — Philippine Society of Soil Science and Technology
 Японское общество почвоведов и агрохимиков — Japanese Society of Soil Science and Plant Nutrition
Африка, Австралия и Океания:
 Восточноафриканское общество почвоведов — Soil Science Society of East Africa
 Египетское общество почвоведов — Egyptian Soil Science Society
 Нигерийское общество почвоведов — Soils Science Society of Nigeria
 Эфиопское общество почвоведов — Ethiopian Society of Soil Science
 Южноафриканское общество почвенных картографов — South African Soil Surveyors Organisation
 Южноафриканское общество почвоведов — Soil Science Society of South Africa
 Австралийское агрономическое общество — Australian Society of Agronomy
 Австралийское общество почвоведов — Australian Society of Soil Science
 Новозеландское общество почвоведов — New Zealand Society of Soil Science
Америка:
 Аргентинское общество почвоведов — Asociacion Argentina de la Ciencia del suelo
 Боливийское общество почвоведов — Sociedad Boliviana de la Ciencia del Suelo
 Бразильское общество почвоведов — Sociedade Brasileira de Ciencia do Solo — Brazilian Soil Science Society
 Венесуэльское общество почвоведов — Sociedad Venezolana de la Ciencia del Suelo
 Доминиканское общество почвоведов — Sociedad Dominicana de la Ciencia del Suelo
 Канадское общество почвоведов — Canadian Society of Soil Science
 Колумбийское общество почвоведов — Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo
 Консорциум ассоциаций почвоведов США — United States Consortium of Soil Science Associations
 Коста-риканская ассоциация почвоведов — Asociacion Costarricense de la Ciencia del Suelo
 Латиноамериканское общество почвоведов — Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo
 Мексиканское общество почвоведов — La Sociedad Mexicana de la Ciencia del suelo
 Парагвайское общество почвоведов — Sociedad Paraguaya de Ciencia del Suelo
 Уругвайское общество почвоведов — Sociedad Uruguaya de Ciencia del Suelo
 Чилийское общество почвоведов — Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo
 Эквадорское общество почвоведов — Sociedad Equatoriana de la Ciencia del Suelo

Незавершённые статьи по почвоведению
История почвоведения